Arpajon ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

Arpajon, Stadt im Département Essonne
Kanton Arpajon im Département Essonne
Arpajon-sur-Cère, Gemeinde im Département Cantal
Kanton Arpajon-sur-Cère im Département Cantal

Arpajon ist der Name folgender Personen:
 Anne d’Arpajon (1729–1794), französische Adlige
 Louis d’Arpajon (1601–1679), französischer Heerführer und Botschafter
 Arpajon (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht